Montagnac puede referirse a: 

 Montagnac, comuna francesa situada en Gard.
 Montagnac, comuna francesa situada en Hérault.